Hiszpańska Formuła 3 Sezon 2008  – ósmy sezon od utworzenia Euroformula Open Championship. Rozpoczął się 3 maja na torze Circuito del Jarama, a zakończył 1 listopada na Catalunii. Tytuł w klasyfikacji kierowców zdobył Hiszpan Germán Sánchez, a wśród zespołów – hiszpańska ekipa Campos F3 Racing.

Lista startowa

Kalendarz wyścigów

Klasyfikacja kierowców

Klasyfikacja generalna

Puchar F306/300

Klasyfikacja zespołów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

2008 w sportach motorowych
Sezony Euroformula Open Championship
2008 w Hiszpanii